Венчац може бити:

 Венчац, планина у Србији близу Аранђеловца;
 Венчац (Александровац), насеље у општини Александровац у Расинском округу.